Galicija je naziv koji se koristi za dvije pokrajine u Europi:

 Galicija (srednja Europa), pokrajina koje je dio danas u Ukrajini, dio u Poljskoj
 Galicija, Španjolska, autonomna zajednica u Španjolskoj
 Galicija (otok), hrvatski otok u Jadranu
 Galicija (Žalec, Slovenija), naselje u Sloveniji